Javier de Hoyos Martínez (Santander, Cantabria, 23 de octubre de 1990) es un periodista, presentador, actor, youtuber y modelo español. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y máster en Periodismo de Televisión por la Universidad Antonio de Nebrija.

Biografía 
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco en 2012. Comienza su trayectoria profesional en Canal Bizkaia en 2011 como cámara y reportero cubriendo distintos acontecimientos políticos, sociales, encuestas a pie de calle y entrevistas con motivo de las elecciones locales de ese año.

Durante 2012, antes de terminar la carrera, trabaja como redactor y documentalista en la Agencia Atlas del País Vasco, que surte de información regional al grupo Mediaset España realizando entre otras cosas directos en los informativos de Telecinco y Cuatro así como labores de archivo.

En 2013, realiza el taller de presentadores de Telecinco en colaboración con la Universidad Camilo José Cela.

En 2014, da el salto a los informativos nacionales como redactor de Antena 3 Noticias dentro del máster en Periodismo de Televisión en el que colabora Antena 3 con la Universidad Antonio de Nebrija. Al mismo tiempo, ficha por el portal de televisión, Fórmula TV, realizando entrevistas a actores nacionales e internacionales, presentadores, rostros de la pequeña pantalla, cubriendo estrenos de series, festivales como el de Eurovisión en 3 ocasiones y encargándose de la elaboración de audiencias.   

En junio de 2015 es nombrado director de contenidos multimedia de Noxvo grupo al que pertenece Fórmula TV y otras webs asociadas como Bekia o Los replicantes.

En octubre de 2016, abandona parcialmente Fórmula TV y ficha por 13tv para colaborar en la tertulia política El cascabel presentada por Antonio Jiménez, encargándose de la sección de redes sociales, acercando toda la actualidad política en Twitter, última hora, memes del día y llevando el barómetro. El 23 de noviembre de este mismo año presenta la Alfombra Roja de los Premios Iris (España) junto a Irma Soriano. En enero de 2017 se convierte en el presentador del programa Especial Navidad de Twitter Cocina.

En junio de 2017, deja El cascabel para fichar por Telecinco convirtiéndose en uno de los reporteros  del nuevo magazín de crónica rosa, Socialité presentado por María Patiño en las mañanas del fin de semana
. En febrero de 2019 pasa a ser subdirector del formato.

En Mediaset es dónde tiene su primera oportunidad  como actor en una serie nacional interpretando al profesor Mario en la ficción Yo quisiera de Divinity. Con motivo de su participación en la serie posa junto a sus compañeros en la revista Shangay.

En noviembre de 2019 imparte  un taller como profesor en la Universidad Camilo José Cela. El 21 de noviembre presenta  los Premios Cantabria Digital XII otorgados por El Diario Montañés.

En 2017 hizo pública su homosexualidad a través de su canal de Youtube.

Tiene su propio canal en Youtube (JaviHoyos) desde julio de 2015 en el que comenta, programas, series, películas, obras de teatro, temas de actualidad o personales. El 22 de julio de 2019 se convierte en el ganador del premio al Mejor Periodista Influencer de TV por El Periódico de Aquí.

En enero de 2021 ficha  por Telemadrid y comienza una nueva etapa en el programa 'La redacción' de la productora La Fábrica de la Tele como subdirector y como copresentador dando la última hora de las noticias de actualidad.

En julio de 2021 regresa de nuevo a Socialité, donde continúa actualmente. Durante septiembre y octubre de 2021 combinó este programa con la colaboración en el informativo en clave de humor 'Los teloneros', presentado por Antonio Castelo y Miguel Lago en Cuatro.

Trayectoria en televisión

Programas de televisión

Series de televisión

Modelo 
Desde 2013, ejerce de modelo ocasional para algunas publicaciones como Cool Korea o Columna Zero. También ha participado en desfiles.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 
 
 Web oficial

Periodistas de Cantabria
Presentadores de televisión de Cantabria
Actores de Cantabria
Actores de televisión de España
Periodistas de España del siglo XXI
Youtubers de España
Modelos masculinos de España
Periodistas de televisión de España
Actores de televisión de España
Alumnado de la Universidad Nebrija
Alumnado de la Universidad del País Vasco
Personas homosexuales de España
Presentadores gais
Cántabros del siglo XX
Cántabros del siglo XXI
Nacidos en Santander (España)